Afra Saraçoğlu – attrice e modella turca
 İbrahim Adnan Saraçoğlu – biochimico, microbiologo e professore turco
 Şükrü Saracoğlu – politico e dirigente sportivo turco